|-
| 126701 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126702 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126703 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126704 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126705 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126706 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126707 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126708 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126709 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126710 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126711 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126712 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126713 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126714 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126715 - || || 15 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126716 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126717 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126718 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126719 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 126720 - || || 2 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126721 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126722 - || || 5 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126723 - || || 6 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126724 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126725 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126726 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126727 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126728 - || || 7 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126729 - || || 7 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126730 - || || 7 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126731 - || || 8 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126732 - || || 8 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126733 - || || 8 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126734 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126735 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126736 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126737 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126738 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126739 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126740 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126741 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126742 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126743 - || || 3 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126744 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126745 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126746 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126747 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126748 - || 2002 DP || 16 de febrer, 2002 || Vicques || M. Ory
|-
| 126749 - || || 20 de febrer, 2002 || Desert Moon || B. L. Stevens
|-
| 126750 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126751 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126752 - || || 17 de febrer, 2002 || Needville || Needville
|-
| 126753 - || || 16 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126754 - || || 20 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126755 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126756 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126757 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126758 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126759 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126760 - || || 20 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126761 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126762 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126763 - || || 20 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126764 - || || 20 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126765 - || || 21 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126766 - || || 21 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126767 - || || 22 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126768 - || || 24 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126769 - || || 24 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126770 - || || 16 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126771 - || || 16 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126772 - || || 19 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126773 - || || 19 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126774 - || || 20 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126775 - || || 20 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126776 - || || 7 de març, 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 126777 - || || 7 de març, 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 126778 - || || 10 de març, 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 126779 - || || 10 de març, 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| 126780 - || || 10 de març, 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 126781 - || || 13 de març, 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 126782 - || || 14 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126783 - || || 4 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126784 - || || 5 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126785 - || || 5 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126786 - || || 5 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126787 - || || 6 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126788 - || || 9 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126789 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126790 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126791 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126792 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126793 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126794 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126795 - || || 5 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126796 - || || 5 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126797 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126798 - || || 9 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126799 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126800 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
6